Виктор Диас:
* Диас, Виктор (род. 1968) — венесуэльский баскетболист.
 Диас, Виктор (род. 1988) — испанский футболист.
 Диас, Виктор (род. 1991) — испанский футболист.
 Диас, Виктор (род. 2000) — бразильский футболист.